Buslijn 146 (Rotterdam)
 Buslijn 146 (Amsterdam-Woerden)